TSN steht für:
 Typschlüsselnummer
 Taxonomic Serial Number, ein vom Integrated Taxonomic Information System verwendeter eindeutiger, numerischer Schlüssel für biologische Taxa 
 Time since new (Betriebszeitangabe)
 The Sports Network, kanadischer Fernsehsender
 Time-Sensitive Networking, eine Standardisierungsaktivität der IEEE 802.1
 Bahnhof Stuttgart Nord (DS100-Code)
 Flughafen Tianjin (IATA-Flughafencode)

tsn steht für:
 Setswana (ISO-639-3-Code), in Botswana und Südafrika verbreitete Bantusprache

TSN